Список видов рода , в алфавитном порядке латинских названий.

Список создан на основе базы данных Майкла Хасслера () и Брайана Суэйла ().

Полужирным шрифтом выделены виды, произрастающие на территории России.

Примечания

Ссылки 

Гроздовник